Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1972 war die erste Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM) und löste die Deutsche Automobil-Rundstrecken-Meisterschaft (DARM) ab.

Meisterschaft 

Es wurden 10 Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 30. April auf dem Nürburgring statt und das letzte Rennen der Saison war das Sauerland-Bergrennen am 8. Oktober.

Drei Rennen anderer internationaler Meisterschaften wurden zusätzlich in der DRM gewertet. Die teilnehmenden Fahrer erhielten zusätzlich Punkte in der DRM-Wertung.
Das erste zusätzliche Rennen fand im Rahmen der Sportwagen-Weltmeisterschaft statt. Das zweite Rennen wurde von der Tourenwagen-Europameisterschaft ausgetragen und das dritte Rennen wurde von der 2-Liter-Sportwagen Europameisterschaft veranstaltet.

Hans-Joachim Stuck sicherte sich auf einem Ford Capri RS 2600 mit 201 Punkten überlegen mit 50 Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Klaus Fritzinger den Titel.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen auf die ersten zehn Plätze in der Punktewertung.

Anmerkung

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1972